Данило Фабиан Ортис Сото (; род. 28 июля 1992 года, Асунсьон) — парагвайский футболист, играющий на позиции защитника. Ныне выступает за клуб «12 октября».

Биография 
Данило Ортис начинал свою карьеру футболиста в парагвайском клубе «Серро Портеньо». 15 мая 2011 года он дебютировал в парагвайской Примере, выйдя в основном составе в гостевой игре с «Хенераль Кабальеро». 

В январе 2015 года он был отдан в аренду итальянскому «Палермо», но не провёл за него ни одного официального матча. С июля того же года Ортис также на правах аренды выступал за аргентинский «Годой-Крус», спустя год он был отдан в аренду аргентинскому «Расингу» из Авельянеды. В первой половине 2017 года он вновь играл за «Годой-Крус».

С июля 2021 года Данило Ортис является футболистом клуба «12 октября».

Титулы 
  Чемпион Парагвая (2): Апертура 2012, Клаусура 2013

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Годой-Крус»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Соль де Америка»
Игроки ФК «12 октября»